Magwe (ciutat), ciutat i municipalitat de Birmània capital de tres entitats 
 Districte de Magway, divisió administrativa a la divisió de Magwe 
 Divisió de Magwe, divisió o província de Birmània a l'oest del país separada de la costa per l'Arakan (Estat Rakhine)